Акулово — деревня в Островском районе Костромской области. Входит в состав Адищевского сельского поселения

География 
Деревня находится на берегу реки Мера.

История 
Ближайшие сподвижники Царя Михаила Романова, стольник и окольничий, имели вотчины в деревне Акулово. Деревня Окулово (Акулово) входила в состав Куекоцкой волости Костромского уезда.

В 1627—1630 годах полдеревни Окулово на реке Мере числилось в поместье у Василия Григорьевича Козловского. В 1646 году деревня Окулово числилась в вотчине стольника князя Фёдора Никитича Борятинского. В 1678 году в вотчине князя Григория Афанасьева сына Козловского числилось полдеревни Окулово.

На берегу реки Мера проходили съёмки фильма «Снегурочка».

Население

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Костромская область)